La 1. Division 1968 è stata la 55ª edizione della massima serie del campionato danese di calcio conclusa con la vittoria del KB, al suo tredicesimo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Niels-Christian Holmstrøm del KB con 23 reti.

Classifica finale 

(*) Squadre neopromosse

Verdetti 
 KB Campione di Danimarca 1968.
 KB ammesso alla Coppa dei Campioni 1969-1970.
 Odense e AGF retrocesse.

Collegamenti esterni 
 
 

Calcio nel 1968
Campionato danese di calcio